Вестбрук има више значења:
 Вестбрук (Тексас)
 Вестбрук (Мејн)
 Вестбрук (Минесота)